El acrónimo ACM puede referirse a:
 Association for Computing Machinery.
 Academy of Country Music.
 Associazione Calcio Milan.
 Alejandro Cardona Mejía.
 Advanced Cruise Missile.
 Codificación y modulación adaptativa.
 Automobile Club de Monaco, la federación de automovilismo del Principado de Mónaco.

Siglas